Le Schtroumpf sous-marin est le treizième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs (nommée 2 Histoires de Schtroumpfs sur la couverture) de Peyo sorti en  chez Le Lombard.

Il est hors commerce et contient également l'histoire Le Schtroumpf puant.

Synopsis

Le Schtroumpf sous-marin

Le Schtroumpf puant

Notes et références

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1996